My Best Friend's Girl (1983), een film uit 1983.
My Best Friend's Girl (2008), een film uit 2008.
"My Best Friend's Girl (The Cars)", een lied van The Cars, afkomstig van hun debuutalbum